Holcomb bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Holcomb (Georgia)
 Holcomb (Illinois)
 Holcomb (Kansas)
 Holcomb (Mississippi)
 Holcomb (Missouri)
 Holcomb (New York)
 Holcomb (Washington)
 Holcomb (West Virginia)
 Holcomb Township (Dunklin County, Missouri)

Personen:

 Cole Holcomb (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Eric Holcomb (* 1968), US-amerikanischer Politiker
 Jay Holcomb (1951–2014), US-amerikanischer Naturschützer
 Marcus H. Holcomb (1844–1932), US-amerikanischer Politiker (Connecticut)
 Robin Holcomb (* 1954), US-amerikanische Jazz- und Folk-Komponistin, Songwriterin, Pianistin und Sängerin
 Roscoe Holcomb (1912–1981), US-amerikanischer Sänger und Multiinstrumentalist
 Silas A. Holcomb (1858–1920), US-amerikanischer Politiker (Nebraska)
 Steven Holcomb (1980–2017), US-amerikanischer Bobsportler
 Thomas Holcomb (1879–1965), US-amerikanischer General
 Whit Holcomb-Faye (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler

Sonstiges:
 Holcomb-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Holcomb Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Holcombe